

Zoologie 
 Méduse, animal aquatique de l'embranchement des cnidaires.

Mythologie 
 Méduse, une des trois Gorgones.
 Méduse fille de Priam, princesse troyenne, 
 Méduse sœur d'Eurysthée, fille de Nicippé et Sthénélos.

Marine 
 La Méduse, frégate française qui a coulé au large de la Mauritanie, le 2 juillet 1816. Son naufrage a inspiré à Théodore Géricault le tableau Le Radeau de La Méduse (voir ci-dessous).
 La Méduse, un sous-marin de la marine nationale française, de la classe Diane (1926).

Peinture 
 Le Radeau de La Méduse, tableau de Théodore Géricault peint en 1819.
 Méduse, huile sur toile du Caravage (1598-1599).
 Méduse, tableau de Pierre Paul Rubens (vers 1618).
 Méduse, 2 tableaux de Léonard de Vinci (vers 1490).

Sculpture 
 Le buste de Méduse, sculpture en marbre inspirée du personnage mythologique éponyme, généralement attribuée au Bernin.

Cinéma 
 Le Radeau de la Méduse, film de Iradj Azimi sorti en 1998 ;
 Les Méduses, film choral israélien de Etgar Keret et Shira Geffen, sorti en 2007 ;
 Méduse, film français de 2022 ;
 Splav Meduze (« Le Radeau de la Méduse »), film de Karpo Godina sorti en 1980.

Musique 
 Méduse, opéra de Charles-Hubert Gervais sur un livret de Claude Boyer (1697).
 Le Piège de Méduse, comédie lyrique d'Erik Satie (1913).

Littérature 
 Méduse, une planète de l'Honorverse de David Weber.
 Méduse, une anthologie française de quatre nouvelles de science-fiction de Theodore Sturgeon, incluant la nouvelle éponyme Méduse.

Astronomie 
 (149) Méduse, un astéroïde.
 IC 443 dite « nébuleuse de la Méduse ».
 NGC 4194 dite « galaxie de la Méduse » ou « Cheveux de Méduse ».

Autres 
 Une méduse, sandale appelée à l'origine La Sarraizienne.
 Méduse, une coopérative de producteurs et diffuseurs artistiques.
 En France, Méduse est le nom d'un radar antibruit expérimenté pour détecter les véhicules motorisés, notamment en deux roues, excessivement bruyants.

Voir aussi